Ромен Дюріс Роме́н Дюрі́с (Дюрі́, ;  28 травня 1974, Париж) — французький актор.
 Дурис, Дюрис (), Дурис Самосський, грецький історик середини III ст. до н. е. *
 Дюріс (; ) — поселення поблизу Баальбека, Ліван.